Helmut Dudek (Bytom, 1957. december 14. – Leverkusen, 1994. május 22.) lengyel-német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Helmut Dudek adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1957-ben született személyek
1994-ben elhunyt személyek
Lengyel származású németek
Német labdarúgók
Bytomiak
Lengyel labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
Labdarúgóhátvédek